Lanceoloidea är en överfamilj av kräftdjur. Lanceoloidea ingår i ordningen märlkräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Lanceoloidea 19 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Lanceoloidea